Pojem „Libava“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Libava – vodní tok v Karlovarském kraji v Česku
 Liepāja – česky Libava, město v Lotyšsku
 Lubawka – česky Libava, město v Dolnoslezském vojvodství v Polsku

